Currytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Currytown (New York)
 Currytown (North Carolina)